Чемпионат Испании по футболу 2002/2003 — 72-й сезон чемпионата Испании по футболу. Футбольный клуб «Реал Мадрид» стал чемпионом Испании в 29-й раз. В турнире принимали участие 20 клубов. Было сыграно 380 игр и забито 1016 голов.

Клубы-участники

Турнирная таблица 

1 «Мальорка» получила право участвовать в кубке УЕФА как победитель кубка Испании.

Результаты матчей

Потуровая таблица

Награды

Трофей Пичичи 
Трофей Пичичи — награда, присуждаемая испанской спортивной газетой Марка лучшему бомбардиру каждого сезона испанской лиги.

Статистика сезона

Голы 
 Наибольшее число голов в одном матче: 7 голов
 «Барселона» — «Алавес» — 6:1 (7-й тур, 26 октября 2002 года)
 «Барселона» — «Расинг Сантандер» — 6:1 (27-й тур, 23 марта 2003 года)
 «Вильярреал» — «Атлетико» — 4:3 (16-й тур, 5 января 2003 года)
 «Малага» — «Эспаньол» — 3:4 (7-й тур, 27 октября 2002 года)
 «Расинг Сантандер» — «Атлетик Бильбао» — 3:4 (16-й тур, 4 января 2003 года)
 «Расинг Сантандер» — «Эспаньол» — 5:2 (36-й тур, 1 июня 2003 года)
 «Реал Мадрид» — «Алавес» — 5:2 (5-й тур, 6 октября 2002 года)
 Самая крупная победа в гостях: 4 гола
 «Атлетико» — «Реал Мадрид» — 0:4 (37-й тур, 15 июня 2003 года)
 «Алавес» — «Реал Мадрид» — 1:5 (24-й тур, 1 марта 2003 года)
 «Мальорка» — «Атлетико» — 0:4 (3-й тур, 22 сентября 2002 года)
 «Мальорка» — «Барселона» — 0:4 (15-й тур, 21 декабря 2002 года)
 «Мальорка» — «Реал Мадрид» — 1:5 (13-й тур, 8 декабря 2002 года)
 «Осасуна» — «Атлетик Бильбао» — 1:5 (32-й тур, 4 мая 2003 года)
 «Райо Вальекано» — «Валенсия» — 0:4 (23-й тур, 23 февраля 2003 года)
 «Реал Мадрид» — «Мальорка» — 1:5 (32-й тур, 3 мая 2003 года)
 Самая крупная победа дома: 6 голов
 «Депортиво» — «Алавес» — 6:0 (23-й тур, 22 февраля 2003 года)

Ссылки 
 Официальный сайт LFP (исп.)
 Статистика на fbleague.com

2003
Испания
Испания
Спорт в Испании в 2002 году
Спорт в Испании в 2003 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2002/2003